Жамал Жалмухамедова (; 1917 год, , Северо-Казахстанская область, СССР — 29 сентября 2001, , Казахстан) — советская и казахская , заслуженная артистка Казахской ССР (1976).

Биография 
Родилась в 1917 году в ныне Айыртауском районе Акмолинской области.

В 1938 году окончила Казахскую студию Московского института театрального искусства.

С 1938 по 1992 годы — актриса высшей категории Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

Роли в театре 
В 1940 году талантливая актриса, впервые создавшая образ Баян в спектакле Габита Мусрепова «Козы Корпеш-Баян Сулу».

Из казахской и мировой классики и современной драматургии:
 «Аккайын», авт. М. Ауэзов — Ажар.
 «Абай», авт. М. Ауэзов — Зейнеп.
 «Енлик — Кебек», авт. М. Ауэзов — Енлик.
 «Кобыланды», авт. М. Ауэзов — Коклан.
 «Васса Железнова», авт. Максим Горький — Науылыталья.
 «Памела Жиро», авт. Бальзак, Оноре де — Памела и др.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 1976 года награждена почётным званием «Заслуженная артистка Казахской ССР» за заслуги в советском и казахском Национальном театральном искусстве.

Награждена медалью «Ветеран труда» и почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и др.

Литература 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Заслуженные артисты Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Похороненные на Кенсайском кладбище
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова